Билли Ли Тёрнер (; род. 22 декабря 1945) — американский географ, специалист по среде обитания человека. Доктор (1974). 
Член Национальной академии наук США (1995) и Американского философского общества (2021).
Регент-профессор Университета штата Аризоны, где трудится с 2008 года.

Сын ботаника Билли Ли Тёрнера.
В 1968 году окончил Техасский университет, через год там же - магистратуру. В 1974 году получил докторскую степень в Университете Висконсин-Мэдисон.

Научные интересы связаны с вопросами изменения ландшафтов, проектированием городских территорий, их уязвимости и сопротивляемости и устойчивостью.

Ассоциированный редактор PNAS.

Публикации 
 Harrison P.D. and B. L. Turner II (eds.) 1978. Pre-Hispanic Maya Agriculture. Albuquerque: University of New Mexico Press.
 Turner, B.L. II. 1983. Beneath the Forest: Prehistoric Terracing in the Rio Bec Region of the Maya Lowlands. Boulder: Westview Press.
 Turner, B.L. II and P.D. Harrison (eds.). 1983. Pulltrouser Swamp: Ancient Maya Habitat, Agriculture, and Settlement in Northern Belize. Austin: University of Texas Press. [Reprinted 2000, University of Utah Press: Salt Lake City]
 Turner, B.L. II and S. B. Brush (eds.) 1987. Comparative Farming Systems. New York: Guilford Press.
 Turner, B.L. II, W.C. Clark, R.W. Kates, J.F. Richards, J.T. Mathews, and W.B. Meyer (eds.) 1990. The Earth as Transformed by Human Action: Global and Regional Changes in the Biosphere over the Past 300 Years. Cambridge: Cambridge University Press). [National Academy of Science Science Classic]
 Turner B.L. II, G. Hyden and R.W. Kates (eds.). 1993. Population Growth and Agricultural Change in Africa. Gainesville: University Press of Florida.
 Turner, B.L. II and W.B. Mayer. 1994. Changes in Land Use and Land Cover: A Global Perspective. Cambridge University Press.
 Turner, B.L. II, A. G. Sal, F. Bernáldez, and F. di Castri (eds.). 1995. Global Land-Use Change: A Perspective from the Columbian Encounter. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
 Kasperson J.X., R. E. Kasperson and B. L. Turner II (eds.). 1995. Regions at Risk: Comparisons of Threatened Environments. Tokyo: United Nations University Press.
 Whitmore T.M. and B.L. Turner II. 2001. Cultivated Landscapes of Native Middle America on the Eve of Conquest. Oxford: Oxford University Press.
 Steffen W., A. Sanderson, P. Tyson, J. Jäger. P. Matson, B. Moore III, F. Oldfield, K. Richardson, H-J. Schellnhuber, B. L. Turner II, and R. Wasson. 2004. Global Change and the Earth System: A Planet under Pressure. IGBP Global Change Series. Berlin: Springer-Verlag.
 Turner, B. L. II, J.Geoghegan and D.R. Foster. 2004. Integrated Land-Change Science and Tropical Deforestation in the Southern Yucatán: Final Frontiers. Oxford: Clarendon.
 Gutman G., A. Janetos, C. Justice, E. Moran, J. Mustard, R. Rindfuss, D. Skole and B. L. Turner II (eds.). 2004. Land Change Science: Observing, Monitoring, and Understanding Trajectories of Change on the Earth’s Surface. New York: Kluwer Academic Publishers.

Примечания

Ссылки 
 Comparative Farming Systems
 Regions at Risk: Comparisons of Threatened Environments
 Pulltrouser Swamp: Ancient Maya Habitat, Agriculture, and Settlement in Northern Belize
 Integrated Land-Change Science and Tropical Deforestation in the Southern Yucatán: Final Frontiers
 Land Change Science: Observing, Monitoring, and Understanding Trajectories of Change on the Earth’s Surface

Географы по алфавиту
Географы США
Члены Американского философского общества
Члены Национальной академии наук США
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне
Преподаватели Университета Кларка